Евритион () в древногръцката митология е името на няколко персонажа:
 Евритион, цар на Фтия и баща на Антигона. Във Фтия, Пелей е пречистен от Евритион за убийството на Фокис и се жени за Антигона, дъщерята на Евритион. Пелей случайно убива Евритион по време на Калидонския лов и напуска Фтия.
 Великан, син на Арес и хесперидата Еритея. Пазач е на стадата на Герион. Убит е от Херкулес.
 Троянски стрелец по времето на Троянската война. Брат на Пандора. Спътник на Еней.
 Евритион, един от аргонавтите, син или внук на Актор.
 Евритион, аркадски кентавър, иска да се ожени за дъщеря на цар Дексамен от Оленос (в Ахайя). Убит е от Херкулес.
 Евритион, един от кентаврите от Тесалия, започнали свадата на сватбата на Пиритой и Хиподамея, която довела за кентавромахията (битките им с лапитите)

Източници 

Древногръцки герои
Потомство на Арес